Sophie von Mecklenburg (auch Sophie zu Mecklenburg) ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Mecklenburg (1481–1503), Kurfürstin von Sachsen
 Sophie von Mecklenburg-Schwerin (1508–1541), Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Sophie von Mecklenburg (1557–1631), Königin von Dänemark und Norwegen
 Sophie Elisabeth von Mecklenburg (1613–1676), Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Sophie von Mecklenburg (1662–1738), Herzogin von Württemberg-Oels
 Sophie Friederike von Mecklenburg (1758–1794), Erbprinzessin von Dänemark und Norwegen
 Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin (1685–1735), Königin in Preußen
 Sophie Elisabeth zu Mecklenburg (1613–1676), Prinzessin von Mecklenburg, durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

Siehe auch:
 Charlotte Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1731–1810) Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Erbprinzessin zu Mecklenburg
 Ulrike Sophie zu Mecklenburg (1723–1813), Herzogin zu Mecklenburg
 Sophie von Pommern (~1460–1504), Herzogin zu Mecklenburg